Николай Сысоев:
 Сысоев, Николай Александрович (1918—2001) — живописец, народный художник России.